Grand-Place ou grand'place ("grote markt" en néerlandais) est un nom générique désignant la place centrale d'une ville, notamment en Belgique, aux Pays-Bas et dans le Nord de la France. L'orthographe grand'place est vieillie mais est encore en usage dans certaines communes.

Les grand-places les plus célèbres sont celles de Bruxelles pour la Belgique et de Lille pour la France. À l'origine, la grand-place est le centre névralgique des villes de ces régions. Elles abritaient en outre le plus grand marché de la ville (la grand-place est à ce propos appelée Grote Markt « grand marché » en néerlandais).

Liste de grand-places

Grand-Place d'Alost
 Grand-Place d'Anvers
 Grand-Place d'Ath
 Grand-Place de Bruges
 Grand-Place de Bruxelles
 Grand-Place de Chimay
 Grand-Place de Courtrai
 Grand-Place de Furnes
 Grand-Place de Huy
 Grand-Place de Lierre
 Grand-Place de Louvain
 Grand-Place de Louvain-la-Neuve
 Grand-Place de Mons
 Place d'Armes de Namur (ancienne Grand Place)
 Grand-Place de Nivelles
 Grand-Place de Roulers
 Grand-Place de Saint-Nicolas
 Grand-Place de Tirlemont
 Grand-Place de Tongres
 Grand-Place de Tournai
 Grand-Place d'Ypres
 Grand-Place de Wellin

Grand'Place d'Aire-sur-la-Lys
Grand-Place d'Armentières
 Grand-Place d'Arras
 Grand-Place de Béthune
 Grand-Place de Boulogne-Billancourt
Grand'Place de Cassel
 Grand-Place d'Hazebrouck
 Grand'Place de Lille, devenue la place du Général-de-Gaulle
 Grand'Place de Montreuil, devenue place du Général de Gaulle et place du Théâtre
 Grand-Place de Roubaix
 Grand-Place de Saint-Omer devenue Place du Maréchal Foch
 Grand-Place de Tourcoing

Grand-Place de Berg-op-Zoom
 Grand-Place de Bréda
 Grand-Place de Dordrecht
 Grand-Place de L'Écluse
 Grand-Place de Groningue
 Grand-Place de Haarlem
 Grand-Place de La Haye 
 Grand-Place de Nimègue
 Grand-Place de Zwolle

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Place (voie)
 Place du marché
 Liste de grandes places urbaines

Odonyme

Homonymie de square ou de place